Il singolare del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Ferrer che ha battuto in finale Mariano Puerta 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Edgardo Massa (primo turno)
 Álex Calatrava (semifinali)
 Marc López (semifinali)
 David Ferrer (Campione)

 Jurij Ščukin (secondo turno)
 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Mario Radić (primo turno)
 Didac Perez-Minarro (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2002